Jean-Pierre Milovanoff
 Christian Milovanoff